Eliteserien i handboll för damer är Norges högsta division i handboll för damer. Serien har tidigare kallats Gildeserien, Postenligaen och Grundigligaen.

Lag i Eliteserien 2019/2020

Norska mästare utsågs enligt följande 
Åren 1958 till 1967 (två titlar ute och inne) spelades  mästerskapsturneringen som cupturnering.

Eliteserien för damer började spelas 1967-1968. Sättet på vilket man blev norska mästare ändrades sedan flera gånger i Norge.

Den sedan då använde benämningen "Norgesmestere" är sedan 1976 beteckningen för cupsegraren.  

Nationella Mästere blev:

 Segraren i cupfinalen (NM final på norska) 1958 .1965
 Segraren i Eliteserien  (norska Seriemästare) 1966-1975, 1980 och 1998-2003.
 Segraren i slutspelet (norska Slutspilvinnere) 1976-1979, 1981-1997 och 2004- fortfarande

 I Champions League tabellettan i serien (Seriemestere)

Seriesegrare genom åren 

 1968 Sørskogbygda
 1969 Skjeberg
 1970 Brandval
 1971 Freidig
 1972 Vestar
 1973 Vestar (2)
 1974 Vestar (3)
 1975 Vestar (4)
 1976 Vestar (5)
 1977 Vestar (6)
 1978 Vestar (7)
 1979 Vestar (8)
 1980 Skogn 
 1981 Skogn (2)
 1982 Skjeberg (2)
 1983 Skjeberg (3)
 1984 Baekkelagets
 1985 Freidig (2)
 1986 Sverresborg IF 
 1987 Byåsen 
 1988 Byåsen (2)
 1989 Vestar (9)
 1990 Byåsen (3)
 1991 Gjerpen 
 1992 Baekkelagets (2)
 1993 Gjerpen (2)
 1994 Larvik 
 1995 Baekkelagets (3)
 1996 Byåsen (4)
 1997 Larvik (2)
 1998 Byåsen (5)
 1999 Baekkelagets (4)
 2000 Larvik (3)
 2001 Larvik (4)
 2002 Larvik (5)
 2003 Larvik (6)
 2004 Nordstrand (1)
 2005 Larvik (7)
 2006 Larvik (8)
 2007 Larvik (9)
 2008 Larvik (10)
 2009 Larvik (11)
 2010 Larvik (12)
 2011 Larvik (13)
 2012 Larvik (14)
 2013 Larvik (15)
 2014 Larvik (16)
 2015 Larvik (17)
 2016 Larvik (18)
 2017 Larvik (19)
 2018 Vipers Kristiansand
 2019 Vipers Kristiansand (2)
 2020 Vipers Kristiansand (3)
 2021 Vipers Kristiansand (4)

Skyttedrottningar från 1975

Källor 
 "Eliteserien Kvinner, Håndballsesongen 2018/2019". Norges Håndballforbund. Läst 6 januari 2019

Noter 

Handboll i Norge
Handbollsserier
Sportevenemang i Norge